Con il termine Cochayuyo si intendono vari tipi di alghe commestibili sudamericane:

 Chondracanthus chamissoi: alga rossa dell'Oceano Pacifico Sudamericano, chiamata anche yuyo, mococho o cicoria di mare.
 Durvillaea antarctica: alga marrone dei mari subantartici, chiamata anche cochaguasca o coyofe, per somiglianza di suoni si confonde talvolta con il cachiyuyo.
 Nostoc comune, cianobacteria altoandina del Perù, chiamata anche cushuro.